Jérémy Chardy och Fabrice Martin var regerande mästare, men Chardy valde att inte deltaga och Martin valde att istället tävla i Rio de Janeiro.

Nicolas Mahut och Vasek Pospisil vann titeln efter att ha besegrat Wesley Koolhof och Nikola Mektić med 6–3, 6–4 i finalen.

Seedning

  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (Semifinal) 
  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (Final)
  Jamie Murray /  Neal Skupski (Första omgången)
  Jürgen Melzer /  Édouard Roger-Vasselin (Kvartsfinal)

Lottning

Lottning

Referenser
 Lottning

Noter

2020 – Dubbel
Open 13 2020 – Dubbel